Die Virginia Slims of Tulsa 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Tulsa. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 22. bis 28. September 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Tulsa